Pierre-Médard Diard (1794 - 1863) foi um naturalista e explorador francês.

Naturalistas da França